Termenul „Eger” se poate referi la:
Eger — un oraș din Ungaria
Cheb () — un oraș din regiunea Karlovy Vary, Republica Cehă
Râul Egher, Tur
Ohre, , râu din Republica Cehă